La Boquilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Boquilla, Nuevo León, 
 La Boquilla, Chiapas, Cacahoatán, 
 La Boquilla, Delstaten Mexiko, Valle de Bravo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar